— синоним латинского названия некоторых хвойных растений:

  = 
  nom. illeg. =  
  nom. illeg. =